Stanisław Młodnicki – wójt Szydłowca w 1643–1649
 Stanisław Młodnicki (de Młodnicki) (1868–1952) – pułkownik żandarmerii Wojska Polskiego, komendant główny Policji Województwa Śląskiego (17 czerwca 1922–30 grudnia 1923)
 Stanisław Młodnicki (ur. 1894) – żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, murarz, odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy